Madara Uchiha
Cavaleiro de Madara
Madara (álbum)

Desambiguação